Apsorpcija se može odnositi na:
 Apsorpcija (logika)
 Apsorpcija (hemija)
 Apsorpcija (farmakokinetika)
 Apsorpcija (astronomija)
 Varenje